

Musica 
 The Remix – album di Lady Gaga del 2010
 The Remix – album di Ariana Grande del 2015

Televisione 
 The Remix – serie televisiva indiana

Pagine correlate 
 Remix (disambigua)
 The Remixes